Се́лин (Се́лина) — русская фамилия и имя.

Фамилия 
 Селин, Адриан Александрович (род. 1971) — российский историк, доктор исторических наук.
 
 Селин, Алексей Иванович (род. 1978) — российский футболист.
 Селин, Алессандро Падовани (род. 1989) — бразильский футболист.
 Селин, Ари-Пекка (род. 1963) — финский хоккеист и тренер.
 Селин, Вадим Владимирович (род. 1985) — российский прозаик, драматург, киносценарист.
 Селин, Владимир Викторович (род. 1955) — российский государственный деятель, директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.
 Селин, Евгений Сергеевич (род. 1988) — украинский футболист.
 Селин, Константин Владимирович (род. 1989) — российский режиссёр документального кино.
 Селин, Луи-Фердинанд (; 1894—1961) — литературное имя французского писателя и врача Луи Фердинанд Детуша.
 Селин, Павел Викторович (род. 1974) — российский журналист, документалист и телеведущий.
 
 Селин, Фёдор Ильич (1899—1960) — советский футболист.
 Селин, Юрьё (1894—1965) — финский виолончелист, профессор.

 Селина, Илона Георгиевна (род. 1989) — российская модель, фотомодель и актриса.

Имя 
 Селин Дион — канадская певица.
 Селин (фильм) — фильм-биография о Селин Дион.

Растение 
 Селин () — род растений семейства Злаки

См. также 
 Céline — модный дом и торговая марка, ныне принадлежащая LVMH.
 Селин и Жюли совсем заврались — фильм французского кинорежиссёра Жака Риветта.
 Селина
 Селино
 Убийство Селин Фигар — громкое преступление в Великобритании.
 Селинунт (значения)